Agir ensemble peut désigner :
 groupe Agir ensemble, groupe parlementaire de l'Assemblée nationale française ;
 Agir ensemble pour les droits humains (AEDH), ONG française fondée en 1989 ;
 Agir ensemble contre le chômage (AC !), mouvement français.